'Adonis' ist eine 1976 von einem Dr. North eingeführte Lilienhybride. Ihre Eltern sind Lilium lankongense und 'Edith Cecilia'. Es ist eine bis zu 60 Zentimeter hohe asiatische Hybride mit purpurroter, abwärts gerichteter, duftender Blüte. Sie blüht im Juli und eignet sich als Gartenlilie.

Nachweise

 Carl Feldmaier, Judith McRae: Die neuen Lilien. Ulmer, Stuttgart 1982, ISBN 3-80016-121-4, S. 151

Pflanzenhybride
Lilien